Giulia Fabbri (1987) – attrice italiana
 Giulia Fabbri – nuotatrice italiana